Luquan (鹿泉) est une ville de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian autonome yi et miao de Luquan (禄劝) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.